Дурле́ () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, кантон Авен-сюр-Эльп.

Население (2017) — 569 чел.

См. также 
 Департамент Нор
 Коммуны департамента Нор

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики

Коммуны департамента Нор